Fuentesoto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentesoto (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Fuentesoto (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar